Пудега:

 Пудега — река в России, протекает в Вологодской области;
 Пудега — деревня в Вологодском районе Вологодской области.